In questa lista sono raccolti i calciatori che hanno rappresentato in almeno una partita la Nazionale ungherese. In grassetto i calciatori ancora in attività.

Statistiche aggiornate al 20 novembre 2013.

Collegamenti esterni
 International footballers of the Hungary national football team Eu-football.info

Ungheria